

Muziekalbums 
 Long walk home (Blind) (2001), een lied van Blind
 Long walk home: Music from the Rabbit-Proof Fence (2002), een songtrack-album van Peter Gabriel

Liedjes 
 Long walk home (Neil Young) (1987), een lied van Neil Young
 Long walk home (Bruce Springsteen) (2007), een lied van Bruce Springsteen
 Long walk home (City Harmonic) (2013), een lied van City Harmonic

Film 
 The Long Walk Home (1990), een Amerikaanse historische dramafilm

Zie ook 
 The long voyage home (doorverwijspagina)
 Long way home (doorverwijspagina)
 Long ride home (1988), een roman van W. Michael Gear